Blanca (moneda), moneda medieval 
 Blanca (música), figura musical 
 Biologia:
 Blanca de Rasquera, cabra pròpia de diverses comarques meridionals de Catalunya 
 Blanca o garsa (Pica pica), ocell de la família dels còrvids.
 Toponímia:
 Blanca (Múrcia), municipi de Múrcia 
 La Blanca, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Texas 
 Biografies: 
 Blanca d'Antillón (segle XIII), dama noble aragonesa i amant de Jaume I d'Aragó 
 Blanca d'Artois (~1248-1302), regent de Navarra 1274 - 1284, després comtessa de Lancaster 
 Blanca d'Aumale o Blanca de Ponthieu (1322 -1387), senyora d'Épernon i Montgommery i comtessa d'Aumale 
 Blanca de Borbó (1339 - Medina Sidònia, 1361), noble francesa i reina consort de Castella i Lleó (1353 -1361)
 Blanca de Borgonya (1295 - Pontoise 1326), infanta de Borgonya i reina consort de França i Navarra (1322) 
 Blanca de Borgonya i de França (1288 - Dijon, 1348), infanta de Borgonya i comtessa consort de Savoia entre 1323 i 1329 
 Blanca de Castella i d'Anglaterra (1187-1253), regent de França i esposa del rei Lluís VIII
 Blanca de Centelles (? - Terrassa, 1349), Senyora de Vallparadís 
 Blanca d'Evreux (1331 o 1333 - 1398), infanta de Navarra i reina consort de França (1349 -1350) 
 Blanca de França (duquessa d'Orleans) (1328, Châteauneuf-sur-Loire - 1393, Vincennes), filla pòstuma del rei Carles IV 
 Blanca Garcés de Navarra o Blanca de Navarra (~ 1135 - 1156), infanta del Regne de Navarra 
 Blanca de Lancaster (1345 - 1369), noble anglesa, filla del primer Duc de Lancaster 
 Blanca Maria Sforza (Pavia, 1472 - Innsbruck, Sacre Imperi, 1510), princesa de Milà, duquessa consort de Savoia i emperadriu consort del Sacre Imperi 
 Blanca Maria Visconti (Settimo Pavese, 1425 - Melegnano, 1468), princesa de Milà que va esdevenir duquessa consort pel seu casament amb Francesc Sforza
 Blanca de Mèdici (Florència, 1446 - ? 1488), noble florentina membre dels Mèdici 
 Blanca de Montferrat o Blanca Paleòleg de Montferrat (Casale Monferrato, 1472 - Torí, 1519), princesa de Montferrat i duquessa consort de Savoia.
 Blanca de Nàpols (1280-1310), filla de Carles II d'Anjou i esposa de Jaume el Just d'Aragó 
 Blanca de Narbona, comtessa consort de Barcelona (1051-1052) 
 Blanca I de Navarra(1387 - Santa María la Real de Nieva, 1441), comtessa de Nemours i reina de Navarra (1425-1441) 
 Blanca II de Navarra (Olite, Navarra 1424 - 1464), princesa d'Aragó i infanta de Navarra, reina titular de Navarra (1461 -1464) 
 Blanca de Navarra i de Castella (1177 - 1229), infanta de Navarra i comtessa consort de Xampanya (1199 -1201) 
 Blanca de Navarra (duquessa de Bretanya) (1226 - 1283), filla de Teobald el Trobador, comte de Xampanya i rei de Navarra, i d'Agnès de Beaujeu 
 Blanca de Savoia (Chambéry, 1331 - Pavia, 1387), infanta de Savoia i senyora consort de Milà 
 Blanca Selva i Henry (Briva, Alvèrnia, 1884 - Sant Amand Tallende, 1942) pianista, pedagoga i musicòloga 
 Blanca Serra i Puig, lingüista catalana 
 Blanca de Sicília (1330 - 1370), princesa de Sicília i comtessa consort d'Empúries (1364 -1370) 
 Blanca Suárez (1988), actriu madrilenya 
 Òscar Tusquets Blanca (Barcelona, 1941) arquitecte català, germà de l'escriptora Esther Tusquets 
 Personatge de ficció:
 Blanca (Mar i cel) personatge coprotagonista de Mar i cel (1888), obra d'Àngel Guimerà